Индонезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную, две бронзовые и одну золотую медали. Сборную страны представляли 47 участников, из которых 20 женщин.

Золото 
 Бадминтон, мужчины — Tony Gunawan и Candra Wijaya.

Серебро 
 Бадминтон, мужчины — Хендраван.
 Бадминтон, микст — Tri Kusharyanto и Минарти Тимур.
 Тяжёлая атлетика, женщины — Raema Lisa Rumbewas.

Бронза 
 Тяжёлая атлетика, женщины — Сри Индрияни.
 Тяжёлая атлетика, женщины — Winarni Binti Slamet.

Состав и результаты олимпийской сборной Индонезии

Дзюдо 

Спортсменов — 1
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. Утешительные встречи проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречались в схватке за 3-е место со спортсменами, проигравшими в полуфинале в противоположной половине турнирной сетки.

 Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 1
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 3
В индивидуальных прыжках в предварительных раундах складывались результаты квалификации и полуфинальных прыжков. По их результатам в финал проходило 12 спортсменов. В финале они начинали с результатами полуфинальных прыжков.

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 3
В рамках соревнований по тяжёлой атлетике проводятся два упражнения - рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки, в которых он может заказать любой вес, кратный 2,5 кг. Победитель определяется по сумме двух упражнений.
Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав сборной на www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
Спорт в Индонезии в 2000 году